Glades ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Glades (Alabama)
 Glades (Georgia)
 Glades (Pennsylvania)
 Glades (Pennsylvania)
 Glades (Tennessee)
 Glades County, Verwaltungseinheit in Florida

The Glades ist der Titel einer US-amerikanischen Krimiserie